Hominini é uma tribo de primatas hominóideos que faz parte da família Hominidae. Inclui os chimpanzés (gênero Pan) e os humanos (gênero Homo subtribo Hominina) e a seus antepassados extintos.

Ao comparar o ADN os cientistas tem concluído que os gêneros Pan e Homo têm antepassados comuns que viveram até há 5 a 7 milhões de anos, os quais evoluiram separadamente.

Árvore filogenética

Ver também 

 Evolução humana
 Seleção natural
 Primatas

Ligações externas